Huseni Mershah, de son vrai nom James Monroe Madison, est un personnage de fiction de la série télévisée Oz, interprété par Roger Guenveur Smith.

Biographie

Sentence 
Prisonnier #97M688, condamné le  pour tentative de meurtre et agression au premier degré à une peine de 20 ans de prison, et libérable sur parole après trois ans.

Saison 1 
Il est emprisonné à la suite de sa tentative d'homicide sur un Juif hassidique qui avait tiré sur un de ses amis.

Mershah arrive à Emerald City et rejoint les autres détenus musulmans dirigés par le leader charismatique Kareem Said. Mais Mershah le trouve trop doux et désir que les musulmans soient plus « militants » (il veut dire en réalité plus violents, craints et fondamentalistes).

Les relations sont tout de suite tendus entre les deux hommes, Mershah ne supportant pas la non-violence de Said, qui ne répond jamais aux provocations des autres détenus envers les musulmans. Mershah finit par critiquer la plupart des actions de Said, et divise sa communauté.

Un jour, Said et Mershah se retrouvent seuls en cellule à discuter. Mais Said subit soudainement une attaque cardiaque, sans que Mershah ne fasse quoi que ce soit pour lui venir en aide, y trouvant là une bonne occasion de s'en débarrasser. Au lieu de ça, Mershah lui répond que c'est « la volonté d'Allah » et que sa mort ne peut être que bénéfique pour la cause musulmane.

Mershah va ensuite rejoindre les autres détenus musulmans et leur ment, annonçant que Said l'avait désigné comme son successeur naturel, en tant qu'imam et guide spirituel.

Mais Said survit, et lors de son retour, il dénonce Mershah puis l'excomunie du groupe.

Dépité et en colère, Mershah va alors voir Tim McManus (directeur d'Emerald City) et lui dit que Said est en train de planifier une émeute dans la prison. Mais il ne parvient pas à convaincre McManus qui se méfie de lui. Mais le directeur de la prison Leo Glynn veut rester prudent et ordonne une fouille dans la cellule de tous les détenus. Plusieurs armes sont trouvées, mais rien chez Said.

Mershah est ensuite transféré dans la zone commune. Devenu dépressif, il finit par se suicider dans sa cellule.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction afro-américain
Prisonnier de fiction
Musulman de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1997